Sobeslav (en tchèque : Soběslav ; en polonais : Sobiesław ; en latin : Sobieslaus), est un anthroponyme et un prénom d'origine slave notamment porté par :

Personnages historiques 
Par ordre chronologique
  (mort en 1004), noble tchèque, frère d'Adalbert de Prague ;
 Sobeslav I de Bohême (mort en 1140), duc de Bohême de 1125 à 1140 ;
 Sobeslav II de Bohême (mort en 1180), duc de Bohême de 1173 à 1179.

Personnalités contemporaines 
Par ordre alphabétique
  (1827–1901), peintre tchèque ;
  (1922–2004), acteur tchèque.

Notes et références 

Homonymie de prénom